Тімеа Бабош і Крістіна Младенович були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.

Сє Шувей і Барбора Стрицова виграли титул, у фіналі перемігши пару Анна-Лена Гренефельд і Демі Схюрс з рахунком 6–4, 6–7(4–7), [10–8].

Сіяні пари

Сітка

Примітки

Посилання 
 Main Draw 

Birmingham Classic, парний розряд
Парний розряд
2019 в англійському спорті